Hồ, een thị trấn en tevens de hoofdplaats in het district Thuận Thành, in de Vietnamese provincie Bắc Ninh
 He (achternaam), de HK-romanisatie van de Chinese achternaam 何
 Ho (Ghana), een stad in Ghana
 Ho (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Varde
 Ho (taal), een taal die behoort tot de Mundatalen
 holmium (symbool: Ho), een chemisch element
 H0, een modelspoorschaal ("half nul")

HO kan verwijzen naar:
 Handelsorganisation, afgekort HO, de "volkseigen" detailhandelsorganisatie in de DDR
 HO (motorfiets), een racemotor